Никола́й Андреевич Карпе́нко:
 Карпенко, Николай Андреевич (1890—1927) — полковник, начальник штаба конной бригады атамана Семёнова, расстрелян в 1927 в ответ на убийство Войкова. 
 Карпенко, Николай Андреевич (1928—2015) — председатель бассейнового комитета профсоюзов.